Ванга:

 Ванга (1911—1996) — болгарская ясновидящая.
 Ванга, Аллан (род. 1985) — кенийский футболист.
 Ванга, Федерико (? — 1218) — итальянский духовный и государственный деятель, князь-епископ Трентского епископства.
 Ванга — остров в Адриатическом море.